Il singolare del Stockholm Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

James Blake era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Thomas Johansson.

Ivo Karlović ha battuto in finale 6–3, 3–6, 6–1, Thomas Johansson.

Teste di serie 

  James Blake (semifinali)
  David Ferrer (ritiro per infortunio)
  Tommy Robredo (ritiro per motivi personali)
  Tommy Haas (semifinali)

  Juan Mónaco (quarti)
  Jarkko Nieminen (quarti) 
  Ivo Karlović (campione)
  Fernando Verdasco (ritiro per infortunio)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Stockholm Open 2007
ATP Tour 2007